Podgaje (Groot-Polen), een dorp in het Poolse woiwodschap Groot-Polen, in powiat Złotowski
 Podgaje (Mazovië), een dorp in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Białobrzeski
 Podgaje (powiat Buski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Buski
 Podgaje (powiat Kazimierski), een dorp in het Poolse woiwodschap Święty Krzyż, in powiat Kazimierski